23 микрорайон () — микрорайон в составе Центрального района города Мариуполя.

В микрорайоне есть 6 автобусных остановок, проходят 4 улицы (Пилипа Орлика, Гранитная, Михаила Грушевского, 9-й авиадивизии), 2 рынка, 1 школа, детский сад, также есть пивбары.

Один из густонаселённых микрорайонов Мариуполя. Также есть заброшенная стройка и недостроенная школа.

По соседству с микрорайоном есть 2 супермаркета, гаражи и насосная станция. Много магазинов и детских площадок.

Расположен в микрорайоне «Западный».

География Мариуполя